«Белые кролики» () — название группы американских женщин-скульпторов, которые работали с Лорадо Тафтом над оформлением американского павильона садоводства на Всемирной выставке в Чикаго в 1893 году.

История 

В 1892 году, когда арт-сообщество Чикаго готовилось к Всемирной выставке, которая должна была проходить в этом городе, главный архитектор Дэниел Бернем сказал скульптору Тафту, отвечавшему за скульптурное оформление зданий, что работы могут быть не завершены в срок. Когда Лорадо Тафт спросил, может ли он использовать некоторых из своих студенток в качестве помощников для оформления павильона садоводства, Бернем ответил Тафту, что он может взять кого угодно, «даже белых кроликов, если они сделают эту работу». Так была собрана группа из способных студенток-скульпторов, известных впоследствии как «Белые кролики».

В эту группу входили:
 Julia Bracken, (1871—1942)
 Carol Brooks (MacNeil), (1871—1944)
 Helen Mears, (1867—1916)
 Margaret Gerow (Proctor), (1875—1942)
 Mary Lawrence (Tonetti), (1868—1945)
 Бесси Воннох, (1872—1954)
 Janet Scudder, (1869—1940)
 Энид Янделл, (1870—1934)

Помимо работ по оформлению павильона садоводства женщины выполнили и некоторые другие работы. Из рядов «Белых кроликов» появились одни из самых талантливых и успешных женщин-скульпторов следующего поколения.

Примечания

Ссылки 
 Lorado Taft And The White Rabbits

Скульпторы США